В одиночному розряді тенісного турніру WTA Monte Carlo 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Вірджинія Рузічі здобула титул, у фіналі перемігши Бонні Гадушек 6-2, 7-6.

Сіяні гравчині 

  Сільвія Ганіка (півфінал)
  Вірджинія Рузічі (переможниця)
  Сью Баркер (чвертьфінал)
  Бонні Гадушек (фінал)

 Клаудія Коде-Кільш (1-ше коло)
 Катрін Танв'є (чвертьфінал)
 Діанне Фромгольтц (1-ше коло)
 Сабіна Сіммондс (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Monte Carlo